La Serie C1 1988-1989 è stata l'undicesima edizione del terzo livello del campionato italiano di calcio, disputato tra il 11 settembre 1988 e il 4 giugno 1989 e concluso con la promozione della , del , della  e del .

Stagione

Il girone A vede trionfare gli emiliani della  di Pippo Marchioro, che dopo 6 anni ritrova la Serie B. Veloce fu il campionato della : i giuliani ritornano dopo appena un anno in cadetteria, lasciandosi dietro  e . Fatali le sconfitte dei liguri e dei toscani contro la  e contro gli stessi granata emiliani, che certificarono la promozione in B proprio battendo il Prato nello scontro diretto dell'ultima giornata.

Scivola in C2 il , affossato all'ultimo posto da tempo, dopo cinque campionati di C1: per gli amaranto comincerà il periodo più buio della loro storia. Retrocedono anche le ferraresi  e , mentre la favola del quartiere bergamasco Boccaleone della Virescit non riesce ad agganciare ,  e  a quota 31 ritornando in C2 dopo 4 anni.

Il girone B vede dominare il  di Claudio Ranieri che dopo 2 anni ritorna in Serie B. Lo segue al 2º posto il  di Giuseppe Caramanno che battendo il 28 maggio i già promossi sardi per 2-0 ed in contemporanea con il pareggio 1-1 del , diretto inseguitore e favorito alla promozione, contro il , ritorna in B dopo 6 anni. Sfiorano la promozione oltre ai palermitani, ,  e .

Retrocedono in Serie C2 i già condannati  e . Il  non riesce ad agganciare il gruppetto formato da , ,  ed , cosa che gli avrebbe consentito di disputare gli spareggi salvezza. In questo modo anche i frusinati scendono nell'ultimo gradino del calcio professionistico italiano, mentre Francavilla e Ischia Isolaverde sono direttamente salvi grazie alla classifica avulsa. Lo scontro salvezza è pertanto riservato a Campobasso e Monopoli e viene disputato in campo neutro di Catanzaro: a prevalere sono i bianco-verdi pugliesi del Monopoli per 4-1 mentre i rossoblù retrocedono in Serie C2.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1989-1990.
      Retrocesso in Serie C2 1989-1990.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, per posti non validi per la retrocessione, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1989-1990.
      Retrocesso in Serie C2 1989-1990.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, per posti non validi per la retrocessione, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Note:
Ischia Isolaverde, Francavilla, Monopoli e Campobasso terminarono il campionato a pari punti. Per decidere quali fossero le squadre a doversi scontrare nello spareggio salvezza fu stilata la classifica avulsa tra le quattro squadre. La classifica fu la seguente:
Ischia Isolaverde 7
Francavilla 7
Monopoli 6
Campobasso 4
Ischia Isolaverde e Francavilla furono salve, condannando le altre due squadre allo spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio salvezza

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori
Fonte:

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1988
Calcio nel 1989
1988